La Federation Cup 1982 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 20ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 31 nazionali. Il World Group si è giocato al Decathlon Club di Santa Clara negli Stati Uniti dal 19 al 25 luglio e la finale ed è stata vinta dagli Stati Uniti che ha battuto la Germania dell'Ovest.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati al Decathlon Club di Santa Clara in Stati Uniti su campi in cemento.

Le squadre perdenti del 1º turno giocano i turni di consolazione

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni